Свети Врач може да се отнася за:
 Свети Врач, народен и църковен празник, честван на 1 юли и посветен на светите братя безсребреници Козма и Дамян, ден на билкарите и лечителите;
 Сандански, град в България, чието име до 1949 г. е Свети Врач;
 Свети Врач, градският парк в Сандански;
 няколко манастира, наречени „Св. св. Безсребреници Козма и Дамян“ или по народному „Свети Врач“:
 Сандански манастир край град Сандански, България
 Кукленски манастир край град Куклен, България
 Олищки манастир край село Олища, Гърция
 Световраче или Свети Врач, село в Община Кичево на Северна Македония;
 Световрачене, село в Столичната община, Област София-град.